A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1938-39, denominada oficialmente de Allsvenskan 1938-39, foi a 15º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o IF Elfsborg que conquistou seu 2º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1938-39
1938 no futebol
1939 no futebol
Desporto na Suécia em 1938
Desporto na Suécia em 1939